Алексе́й Чистяко́в:
 
 Чистяков, Алексей Валентинович (1962—2012) — российский художник.
 Чистяков, Алексей Викторович (род. 1955) — советский футболист.
 Чистяков, Алексей Владимирович (род. 1968) — российский хоккеист, тренер.
 Чистяков, Алексей Фёдорович (род. 1946) — российский дипломат.